Miroslav Stević - em sérvio, Мирослав Стевић (Ljubovija, 7 de janeiro de 1970)  é um ex-futebolista profissional sérvio, que atuava como meia, atualmente é diretor esportivo do 1860 Munique.

Carreira 
Stević integrou a Seleção Iugoslava de Futebol na Copa do Mundo FIFA de 1998.

Titulos
Partizan
 Copa da Iugoslávia: 1988–89

Borussia Dortmund
 Bundesliga: 2001–02

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Seleção Iugoslava de Futebol
Naturais de Ljubovija